Aelana – antico insediamento in epoca romana, sul Mar Rosso, nella zona dove ora sorgono
 Aqaba (Giordania)
 Eilat (Israele)